Gouvernement Tigran Sarkissian peut faire référence au :
 Premier gouvernement Tigran Sarkissian, du  au  ;
 Second gouvernement Tigran Sarkissian, du  au  ;
 Troisième gouvernement Tigran Sarkissian, du  au .

Voir aussi 
 Tigran Sarkissian